

Cinéma 
 Billy Bathgate, film américain réalisé par Robert Benton.

Patronyme 
 Andy Bathgate (1932-), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Bathgate, ville écossaise du West Lothian
 Bathgate, ville du Dakota du Nord.